El término Rodríguez puede referirse a:
 Rodríguez (apellido), popular apellido del mundo hispanohablante, que quiere decir hijo de Rodrigo; sus orígenes se remontan al siglo XV.

Música, televisión 

 Rodríguez, nombre artístico del cantante estadounidense Sixto Rodríguez.
 Los Rodríguez, grupo de rock hispano-argentino de los años 1990.
 Rodríguez (álbum), álbum del cantante cubano Silvio Rodríguez.
 Los Rodríguez (programa de televisión), programa de televisión humorístico argentino presentado por Miguel Ángel Rodríguez en los años 1990.

Ciudades y divisiones administrativas 
 General Rodríguez (Buenos Aires), localidad cabecera del partido homónimo.
 General Rodríguez (partido), partido de la provincia de Buenos Aires.
 Rodríguez (Rizal), localidad de Filipinas.
 Rodríguez (Uruguay), también llamado Villa Rodríguez, localidad del departamento de San José, en Uruguay.
 Saint-Alphonse-Rodriguez, municipio de Lanaudière en Quebec (Canadá).